Magyarországon
 Szent Demeter-templom (Szeged)
Romániában
 Szent Demeter-fatemplom (Dobosd)
 Szent Demeter-fatemplom (Fonóháza)
 Szent Demeter-fatemplom (Gyepüsolymos)
 Szent Demeter-fatemplom (Macskamező)
 Szent Demeter-fatemplom (Marosbrettye)
 Szent Demeter-fatemplom (Nagylózna)
 Szent Demeter-fatemplom (Sajószentandrás)
 Szent Demeter-fatemplom (Solymosbucsa)
 Szent Demeter-fatemplom (Tágfalva)
 Szent Demeter-fatemplom (Temesvár)
 Szent Demeter-fatemplom (Váradpósa)
 Szent Demeter-fatemplom (Vasasszentegyed)